Coppa LEN 2007-2008 – pallanuoto maschile
Coppa LEN 2007-2008 – pallanuoto femminile